EPJ steht für:
 European Physical Journal
 Powiat Pajęczański in der Woiwodschaft Łódź, Polen (Kfz-Kennzeichen)

Abkürzung